I liga kobiet w piłce nożnej sezon 2004/2005 – 26. edycja kobiecej I ligi polskiej w piłce nożnej, mająca na celu wyłonienie mistrza Polski. Rozgrywki po raz 5. z rzędu wygrał AZS Wrocław, natomiast do II ligi polskiej spadły Gol Częstochowa, Praga Warszawa, Podgórze Kraków i Checz Gdynia.

Rozgrywki

Tabela 

      = Mistrz Polski
      = Spadek do II ligi

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Ekstraliga polska w piłce nożnej kobiet
2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2004 w polskim sporcie
2005 w polskim sporcie